Серге́й Гриша́ев:
 Гришаев, Сергей Васильевич (род. 1960) — российский историк и социолог.
 Гришаев, Сергей Павлович (род. 1948) — советский и российский юрист.
 Гришаев, Сергей Эдуардович (род. 1961) — советский и российский баскетболист.